

Sigle 
 Coefficiente di estensione lineare (dall'inglese COefficient of Linear Extension)

Astronomia
 5635 Cole – asteroide della fascia principale

Geografia

Ghiacciaio Cole – ghiacciaio della Terra di Graham

Cole – comune della Contea di McClain, Oklahoma
Contea di Cole – contea del Missouri
Contea di Cole – storico nome della Contea di Union, contea del Dakota del Sud

Onomastica
Cole – nome proprio di persona inglese maschile

Navi 
 USS Cole (DD-155) – cacciatorpediniere USA della classe Wickes
 USS Cole – cacciatorpediniere USA della classe A.Burke, vittima di un attentato terroristico in Yemen nel 2000
 USS William C. Cole (DE-641) – Destroyer Escort USA della classe Buckley

Persone

Personaggi immaginari 
Augustus Cole – personaggio del videogioco Gears of War
Blackie Cole – gangster interpretato da Oscar Homolka ne La donna invisibile
 Gordon Cole – personaggio de I segreti di Twin Peaks
 Jeffrey Cole – personaggio della serie Dr. House - Medical Division
 Lock Cole – avventuriero del videogioco Final Fantasy VI
 Marcus Cole – personaggio della serie televisiva Babylon 5
 Simone Cole – personaggio del videogioco Clive Barker's Jericho

Altro 
 Cole – film del 2009 diretto da Carl Bessai